Hayoz ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Meier-Hayoz (1922–2003), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Barbara Hayoz (* 1962), Schweizer Politikerin (FDP)
 Franz Hayoz (1921–2003), Schweizer Politiker (CVP)
 Hedwig Hayoz-Häfeli (* 1939), Schweizer Malerin und Bildhauerin
 Regula Hayoz (* 1977), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Wolfgang K. Meyer-Hayoz (* 1947), deutscher Industriedesigner und Unternehmer

Siehe auch:
 Hayo